Canindea är ett släkte av skalbaggar. Canindea ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Canindea